Hume bezeichnet:
 Hume (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Hume Highway / Hume Freeway, ein australischer Highway zwischen Sydney und Melbourne
 Lake Hume, ein nach Hamilton Hume benannter See in Victoria, Australien
 Hume (Mondkrater)
 (7009) Hume, ein nach David Hume benannter Asteroid

Orte in Australien:
 Hume City, ein Verwaltungsbezirk der australischen Stadt Melbourne

im Vereinigten Königreich:
 Hume (Scottish Borders), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Hume (Illinois), Dorf im Edgar County, Illinois
 Hume (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Fresno County, Kalifornien
 Hume (Kentucky), Ort im Boone County, Kentucky
 Hume (Missouri), Stadt im Bates County, Missouri
 Hume (New York), Town im Allegany County, New York
 Hume (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Fauquier County, Ohio

Siehe auch:
 Hume-Problem, die Frage nach Kausalität, Erkenntnistheorie
 Humes Gesetz, auch Sein-Sollen-Dichotomie genannt, als Frage in der Metaethik
 Humes Prinzip: Falls es eine Bijektion zwischen den s und s gibt, so gilt:  ( bedeutet Anzahl).
 Expedition von Hume und Hovell (1824/25)
 Humme
 Hume Township